Orbea (fietsmerk), Baskische fabrikant van fietsen
 Orbea (wielerploeg), Baskische wielerploeg
 Orbea (plant), geslacht uit de maagdenpalmfamilie